Сборная Люксембурга по регби (, ) представляет Люксембург в международных матчах по регби-15 высшего уровня. Команда дебютировала в 1975 году, сыграв с Бельгией (поражение 6:28). В следующем году Люксембург стал членом Европейской ассоциации регби. Несколько раз сборная участвовала в европейских чемпионатах. С 1991 года федерация регби Люксембурга стала членом Международного совета регби.

В 1995 году команда стала победителем своего дивизиона в Кубке европейских наций. Коллектив заработал более двадцати очков как в игре со Словенией, так и в матче против хорватов. Ничья с Андоррой позволила регбистам возглавить дивизион. В 1997 году команда выиграла Бронзовый кубок, обыграв Боснию и Герцеговину, Болгарию и Монако. Одним из самых выдающихся результатов в истории команды стала ничья в матче с сильной сборной Грузии. С 2003 года команду возглавляет Марти Дэвис. Затем вместе с ним работали Джон Флинн, Пол Эванс, Гленн Нордал, Крис Эллис, Майкл Минен, Макс Дозин и Энди Томпсон.

Результаты 
По состоянию на 20 мая 2013 года.

Примечания 

Люксембург
Регби в Люксембурге
Сборные Люксембурга